Avocat steht für:

 Avocat (Frankreich), ein ehemaliger juristischer Beruf in Frankreich
 die französische Berufsbezeichnung für Juristen mit Anwaltspatent in der Schweiz, siehe Rechtsanwalt (Schweiz)
 laut EU-Verordnung für das alkoholische Getränk, siehe Eierlikör